De verkiezing van de Belgische Gouden Schoen 1995 werd op 24 januari 1996 gehouden in het casino van Knokke. De Australische verdediger Paul Okon won zijn eerste Gouden Schoen en werd zo de eerste niet-Europeaan op de erelijst van deze voetbalprijs. Het gala werd uitgezonden door BRTN en gepresenteerd door Carl Huybrechts en Birgit Van Mol. Okon ontving de trofee uit handen van Christian Van Thillo.

De prijsuitreiking
Gilbert Bodart, doelman van Standard Luik was een van de favorieten. Hij won de eerste stemronde overtuigend. Filip De Wilde, doelman van RSC Anderlecht, werd op voorhand ook tot de favorieten gerekend, maar deed uiteindelijk nooit mee voor de hoofdprijs.

De twee overige kanshebbers waren Paul Okon, de Australische verdediger van Club Brugge, en Marc Degryse, de spelmaker die RSC Anderlecht in de zomer van 1995 verlaten had. Degryse kwam er in de tweede stemronde dus niet aan te pas, waardoor hij volgens velen naast zijn tweede Gouden Schoen greep. Paul Okon won de tweede stemronde en kon zo Bodart net voorbijsteken.

Uitslag

Belgische Gouden Schoen
Voetbal in 1995